Guiyu  est un genre éteint de poissons osseux. Il n'est connu que par une seule espèce Guiyu oneiros.

Guiyu oneiros vivait en Chine à la fin du Silurien il y a environ  (millions d'années), c'est l'un des plus anciens poissons connus.

Étymologie 
Guiyu vient du mandarin 鬼鱼, guǐyú, signifiant « poisson fantôme », et oneiros qui provient du grec ὄνειρος, signifiant « rêve ».

Historique 
Le fossile a été découvert à Kuanti dans la province du Yunnan, au sud-est de la Chine. Son squelette est bien préservé.

Description 
Le fossile mesure  de long et  de large. Il a les caractéristiques des actinoptérygiens et des sarcoptérygiens, bien que l'étude de toutes ses caractéristiques le range plutôt auprès des sarcoptérygiens.

Classification 
Position taxinomique de Guiyu dans le cladogramme des sarcopterygiens réalisé par Yu  en 2010 :

Notes et références 
 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Ostéichthyen du Paléozoïque
Vertébré du Silurien
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2009